Een epos of heldendicht.
 Rapsodie, type gedicht of een muziekstuk.
 Rapsode, rondtrekkende zanger bij de Oude Grieken.
 Rhapsody (film), Amerikaanse film uit 1954.
 Rhapsody (muziekdienst), online muziekdienst.
 Rhapsody of Fire, ook Rhapsody genoemd, Italiaanse metalband.
 Rhapsody in Blue, compositie van George Gershwin.
 Rapsodie op een thema van Paganini, concertant werk van Sergej Rachmaninov.
 Bohemian Rhapsody, single van Queen.